Berzerk может означать:

 Berzerk — игра для аркадных автоматов, появившаяся в 1980 году.
 Berzerk — песня, написанная американским рэпером Эминемом в 2013 году.

См. также